Plaats in Indonesië
 Pagergunung (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Pagergunung (Ngablak), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pagergunung (Pringsurat), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Pagergunung (Ulujami), een plaats in het bestuurlijke gebied Ulujami, regentschap Pemalang, in de provincie Midden-Java
 Pagergunung (Wanayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pagergunung (Kesamben), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Pagergunung (Pangandaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java